Parque puede referirse a:

Espacio militar 
 Parque (militar) Sitio donde se colocan las municiones de guerra en cuarteles o campamentos o lugar en que se situaban los víveres y vivanderos.

Espacio público 
 Parque, como espacio público.
 Parque urbano , parque que se encuentra en una región urbana.
 Parque nacional o Parque natural, como espacios naturales con especial protección.
 Parque regional, espacio natural protegido a nivel regional.

Espacio privado 
 Parque de atracciones o diversiones, tipo de parque de ocio en el que se encuentran atracciones mecánicas y otros espectáculos.
 Parque acuático, centro de recreación, construido y equipado con atracciones y juegos básicamente con agua.
 Parque temático, recinto con un atracciones, espacios de ocio, entretenimiento, etc., organizados en torno a una línea argumental.
 Parque zoológico, instalación en la que se exhiben animales dentro de los recintos expuestos al público.
 Parque para bebés, recinto para que jueguen los bebés con seguridad.
 Parque industrial, recinto para empresas con servicios comunes.
 Parque tecnológico, organismo cuyo fin es incrementar la riqueza de su comunidad por la promoción de la cultura y la innovación.
 Parque, lugar destinado a guardar las municiones, víveres y otros instrumentos del ejército.
 Parque eólico, agrupación de aerogeneradores que transforman energía eólica en eléctrica.

Pavimento de madera 

 Parqué
 Suelos laminados
 Tarima

Bolsa 

 El parqué, en la Bolsa de valores, es el lugar donde se producen los intercambios.

Fitogeografía 

Parque (vegetación), es un tipo de formación vegetal compuesta por una comunidad de entre una y no más de tres especies arbóreas.

Juego de mesa 

 Parqués: juego de mesa colombiano.

Referencias

Enlaces externos